Albert Mächler ist der Name folgender Personen:

* Albert Mächler (Politiker) (1868–1937), Schweizer Politiker
 Albert Mächler (Biathlet) (* 1950), Schweizer Biathlet